Vestamager kan syfta på:

Vestamager – ett annat namn för ett utdikat område nu del av ön Amager i Köpenhamn, se Kalvebod Fælled
Vestamager – en tidigare stadsdel (2002–2007) i Köpenhamns kommun på Amager, numera ingående i stadsdelen Amager Vest
Vestamager station – en station inom Köpenhamns metro
Vestamager, Tårnby kommun – västra delen av Tårnby kommun

Amager